Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), chimiste suédois
 La maison Scheele, sa maison natale, à Stralsund (Allemagne).
 Hans Scheele (1908-1941), athlète allemand spécialiste du 400 mètres haies
 Hans-Karl von Scheele (1892-1955), militaire allemand, General der Infanterie durant la Seconde Guerre mondiale
 Alexander von Scheele (1887-1939), aviateur et militaire allemand
 Karin Scheele (née en 1968), femme politique autrichienne
 Paul-Werner Scheele (1928-2019), évêque allemand

Références 

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme germanique